Taveta är ett släkte av fjärilar. Taveta ingår i familjen nattflyn.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn